Венгрия не была приглашена на Летние Олимпийские игры 1920 года из-за роли, которую сыграла Австро-Венгрия в развязывании Первой мировой войны. На Летних Олимпийских играх 1924 года Венгрию представляло 89 спортсменов, выступивших в 12 видах спорта. Они завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали, что вывело венгерскую сборную на 13-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 Official Olympic Reports 
 International Olympic Committee results database
 Sports-Reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1924 года
1924